Krisztián Tóth (* 1. května 1994 Darmstadt, Německo) je maďarský zápasník–judista.

Sportovní kariéra 
Judu se věnuje od 6 letech v Budapešti v klubu Központi Sport pod vedením Gábora Pánczéla a Gábora Preiszlera. Mezi seniory se objevuje od roku 2011 a od roku 2014 patří mezi světovou špičku ve střední váze. V roce 2016 se řadil k favoritům na jednu z olympijských medailí na olympijských hrách v Riu, ale nezvládl zápas třetího kola proti Číňanu Čcheng Sün-čaovi. Číňan ho hned v úvodní minutě poslal na ippon osobní technikou o-osoto-gari.

Vítězství 
 2014 - 2x světový pohár (Záhřeb, Abú Zabí)
 2015 - 1x světový pohár (Záhřeb)
 2016 - 1x světový pohár (Budapešť)
 2017 - 1x světový pohár (Záhřeb)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Sport v Maďarsku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Krisztiána Tótha na judoinside.com
 Výsledky a novinky Krisztiána Tótha na judobase.org

Maďarští judisté
Maďarští olympionici
Narození v roce 1994
Narození 1. května
Žijící lidé
Muži
Narození v Darmstadtu